Пье Масумбу́ко () — бурундийский политик, министр здравоохранения, исполняющий обязанности премьер-министра Бурунди в 1965 году.

Биография 
Родился в 1931 в провинции Мурамвья, Руанда-Урунди. Принадлежит к общности тутси. Образование получил в Бельгии и во Франции. Имеет степень доктора медицины и доктора политических наук.

В 1961 вернулся на родину. Член партии «Союз за национальный прогресс» (UPRONA). В 1963 году стал министром здравоохранения и вице-премьером в правительстве Пьера Нгендандумве. Секретарь парламента до 1964 года. С 15.01.1965 по 25.01.1965 после убийства Пьера Нгендандумве исполнял обязанности премьер-министра Бурунди.

Далее продолжил деятельность как министр здравоохранения, до 1966 года, когда был назначен министром иностранных дел. Пье Масумбуко представлял Бурунди на подписании Договора о запрещении ядерного оружия. После переворота 1967 года во главе с полковником Мишелем Мичомберо был уволен из кабинета министров. Позднее в ноябре 1967 года Масумбуко был арестован военными, затем в январе 1971 он был арестован повторно. В сентябре 1971 он отправился во Францию для работы во Всемирной организации здравоохранения. Годом позже он стал представителем организации в Чаде.

Позднее он стал почётным консулом Буркина-Фасо в Бужумбуре.

Примечания 

Политики Бурунди
Премьер-министры Бурунди
Всемирная организация здравоохранения
Политики XX века
доктора медицины
доктора политических наук
Министры здравоохранения Бурунди